Mastrogiovanni – cognome italiano
 Francesco Mastrogiovanni – anarchico italiano
 Marilù Mastrogiovanni – giornalista italiana